Leikanger (Sogndal), een voormalige gemeente, opgegaan in de gemeente Sogndal in de Noorse provincie Vestland
Leikanger (stad), een plaats in de gemeente Stad in de Noorse provincie Vestland